Eurogames är ett sportevenemang i Europa med HBTQ-deltagare, för att uppmärksamma diskriminering inom idrotten.

Evenemang

Se även
Gay Games

Källor

Fotnoter

HBTQ i Europa
Sportevenemang i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1992